Wieandt ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wieandt (* 1966), deutscher Bankmanager 
 Paul Wieandt (1936–2007), deutscher Bankmanager